Hardinge Giffard kan syfta på:

* Hardinge Giffard, 1:e earl av Halsbury (1823–1921), brittisk jurist och politiker
 Hardinge Giffard, 2:e earl av Halsbury (1880–1943), brittisk politiker

Se även 
 Ambrose Hardinge Giffard (1771–1827), brittisk jurist